Seilhofen ist ein deutscher Ortsname:
 Seilhofen, Ortsteil der Gemeinde Driedorf, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Deutschland
 Seilhofen, Dorf im Kreis Gumbinnen, Ostpreußen, ab 1946: Nowosselje, jetzt: Pokrowskoje (Kaliningrad, Gussew), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland